Ямасина ( ) — район города Киото префектуры Киото в Японии. По состоянию на 1 июля 2012 года население района составило 135 390 человек, плотность населения — 4700 чел / км ².

Название 
Название происходит от местности Ямасина, располагавшейся к востоку от средневекового Киото.

История 
 1 апреля 1889 — образовано село Ямасина уезда Удзи.
 16 октября 1926 — образована деревня Ямасина путём повышения статуса села Ямасина.
 1 апреля 1931 — деревня Ямасина вошла в состав района Хигасияма города Киото.
 1 октября 1976 — район Ямасина вышел из состава района Хигасияма.

Достопримечательности 
 Гробница Императора Тэндзи
 Храм Бисямона

Примечания

Источники

Ссылки 

  Официальный сайт района

Районы Киото